Виктор Андреевич Турбин (1923—1944) — участник Великой Отечественной войны, командир стрелкового взвода 16-го стрелкового полка 102-й стрелковой дивизии, младший лейтенант. Герой Советского Союза.

Биография 
Турбин родился 9 ноября 1923 года в Боброве, русский.

Окончил семилетку. В армию был призван в 1941 году. На фронте — с января 1942 года. Начал солдатом, потом сержантом и в конце стал офицером в звании младший лейтенант, окончив Ульяновское военное пехотное училище.

Погиб в бою 18 августа 1944 года под Белостоком во время штурма вражеского укрепления. Похоронен в Польше (деревня Вильково Белостокского повята Подляского воеводства).

Награды 
 Звание Героя Советского Союза В. А. Турбину присвоено посмертно 24 марта 1945 года.
 Награждён орденом Ленина и медалями.

Память 
 В 1961 году в Боброве улица Набережная переименована в улицу Виктора Турбина.
 На доме, где родился и жил Турбин, установлена мемориальная доска.

Литература 
 Капустина Н. И., Л. В. Кригер, Соколов А. Ю., Степанова Е. Д., «Сказание о городе Боброве»,Москва, 1998, с. 201.

Примечания

Ссылки 
 
 Турбин Виктор Андреевич.
 Урок мужества, посвященный Герою Советского Союза В. А. Турбину.

Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Польше